SNMP je lahko:
 Simple Network Management Protocol
 služba nujne medicinske pomoči